Бори́с Ре́зник:
 Резник, Борис Львович (1940—2018) — советский и российский журналист, депутат Государственной Думы Российской Федерации (1999—2016).
 Резник, Борис Яковлевич (1929—1997) — советский учёный-педиатр, академик АМН Украины.
 Резник, Борис (композитор) (род. 1947) — советский и латвийский композитор, руководитель группы «Eolika».